Darkseed puede referirse a:

 Darkseed (banda), una banda alemana de rock gótico;
 Dark Seed (videojuego), un videojuego de aventura gráfica;